Borozdine (masculin ; ) ou Borozdina (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

Patronymes 
Alexeï Ivanovitch Borozdine : (1937-), professeur de musique, personnalité très célèbre en Russie, en 1991, il ouvrit une école de musique destiné aux enfants handicapés. en 1993, il reçut le titre honorifique de "travailleur émérite de la culture de la Russie", il est également membre de l'Union des journalistes de Russie; 
Andreï Mikhaïlovitch Borozdine :
Mikhaïl Mikhaïlovitch Borozdine : (1767-1837), lieutenant-général d'infanterie russe, au cours des Guerres napoléoniennes, il fut l'un des commandants de l'Armée impériale de Russie;
Nikolaï Mikhaïlovitch Borozdine : (1777-1830), adjudant-général et général de cavalerie russe, au cours des guerres napoléoniennes, il fut l'un des chefs de l'Armée impériale de Russie, frère du précédent.

Voir également 
Borozdine : famille de la noblesse russe originaire de la province de Pskov.

Patronyme russe